Zahradní město nebo Zahradní Město může být: 
 zahradní město, typ urbanistické zástavby kombinující výhody venkovského a městského bydlení podle koncepce Ebenezera Howarda
 Zahradní Město, původně Zahradní město, čtvrť v Praze 10-Záběhlicích 
 Zahradní město (Louny), čtvrť kolem Zeleného náměstí v okresním městě Louny
 Zahradní Město (Brandýs nad Labem) čtvrť na jihovýchodě části Brandýs nad Labem města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ
 Zahradní město (Trutnov), ulice a čtvrti v části Kryblice okresního města Trutnova
 Zahradní Město (Kadaň), vilová čtvrť v Kadani v okrese Chomutov

Zahradní Města v Praze, Lounech a Brandýse nad Labem jsou charakteristická názvy ulic podle květin, případně též dřevin. Pravopis velkého počátečního písmena druhého slova ve všech případech konkrétních ulic či čtvrtí v praxi kolísá.